Кили — многозначное понятие.

 Кили — остров тихоокеанского архипелага Маршалловы Острова, административно входящий в одноимённое им государство.
 Кили — гора в Канаде.
 Кили — деревня в графстве Стаффордшир (Англия).
 Кили — гном, персонаж повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».

Кили (, , , , , ) — ирландская фамилия. Известные носители:
  (род. 1952) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (с 2005).
  (1919—2007) — ирландский писатель.
  (Бертон Элвуд Кили; 1879—1952) — американский бейсболист, игрок Главной бейсбольной лиги в составе клуба «Вашингтон Сенаторз».
  (Роберт Уильям Кили; 1909—2001) — американский бейсбольный тренер, тренер команды «Атланта Брэйвз», победившей в Мировой серии 1957 года.
  (род. 1986) — ирландский игрок в гэльский футбол, Всеирландский чемпион в составе сборной графства Керри (2014).
  (род. 1954) — британский футболист, финалист Кубка Футбольной лиги в составе клуба «Ньюкасл Юнайтед» (1976).
  (род. 1954) — ирландский футболист и тренер, чемпион Ирландии в составе клубов «Дандолк» (1979) и «Шемрок Роверс» (1984—1987).
  (род. 1925) — ирландский поэт.
  (1927—2004) — ирландский хёрлер, Межпровинциальный чемпион в составе сборной Манстера (1952, 1957), Всеирландский чемпион в составе сборной графства Уотерфорд (1959).
  (род. 1952) — американский хоккеист, игрок Всемирной хоккейной ассоциации в составе клуба «Цинциннати Стингерс».
  (род. 1964) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Детройт Тайгерс».
  (род. 1972) — ирландский хёрлер, Всеирландский чемпион в составе сборной графства Лимерик (2018).
 Кили, Джон Уоррел (1827—1898) — американский изобретатель-мошенник.
 Кили, Джордан — ирландский игрок в гэльский футбол, Всеирландский чемпион в составе клуба «Доктор Кроукс» (2016).
 Кили, Дин (род. 1970) — ирландский футбольный вратарь.
  (род. 1965) — ирландский футболист, обладатель Кубка Ирландии в составе клуба «Брей Уондерерс» (1990).
  (род. 1940) — ирландский политик, член Сената Ирландии (1981—1982, 1987—2002).
  (род. 1953) — ирландский поэт, драматург и критик.
  — ирландский политик, мэр Лимерика (2009—2010).
  (Кэтрин Кили; род. ок. 1966) — американская фигуристка, бронзовая медалистка чемпионата США в паре с Джозефом Меро (1987, 1989).
 Кили, Ларри — ирландский игрок в гэльский футбол, Всеирландский чемпион в составе клуба «Клонмел Шемрокс», представлявшего графство Типперари (1900).
  (род. 1941) — ирландский хёрлер, Всеирландский чемпион в составе сборной графства Типперари (1964), Межпровинциальный чемпион в составе сборной Манстера (1966).
  (1929—1984) — американский бейсболист, игрок Главной бейсбольной лиги в составе клубов «Бостон Ред Сокс» и «Канзас-Сити Атлетикс».
  (1880 — ?)- ирландский бегун, участник летних Олимпийских игр 1908 года в беге с барьерами.
  (1805—1899) — британская актриса.
  (1816—1896) — американский архитектор.
  (1924 или 1925 — 2007) — ирландский футболист, чемпион Ирландии в составе клуба «Шелбурн» (1947, 1953).
  (род. 1991) — американский баскетболист, игрок чемпионатов Нидерландов, Македонии и Греции.
  (1929—2015) — американский дипломат, посол США на Маврикии (1976—1978), в Зимбабве (1980—1984) и Греции (1985—1989).
  (1934—2018) — ирландский политик, член Сената Ирландии (1977—1982, 1983—2007), председатель Сената (2002—2007).
 Кили, София (род. 2000) — британская театральная актриса.
 Кили, Сэм (род. 1990) — ирландский актёр.
 Кили, Том (1869—1951) — чемпион Олимпийских игр 1904 года в многоборье.
 Кили, Томас — американский химик, открывший в 1951 году (совместно со своим научным руководителем Питером Посоном) ферроцен.
  (1889—1974) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1933—1937).
  (род. 1928) — американский литературовед, писатель и переводчик.
  (Кларенс Кили; род. 1936) — игрок в канадский футбол в составе клуба «Бритиш Коламбия Лайонс».
  (1890—1918) — южноафриканский спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр 1912 года.